Xavier Blond ist der Name folgender Personen:

* Xavier Blond (Biathlet) (* 1965), französischer Biathlet
 Xavier Blond (Rugbyspieler) (* 1967), französischer Rugbyspieler